Rio Lauter — que nasce em França e desagua na Alemanha

Cidades da Alemanha
Lauter (Baviera)
Lauter (Saxônia)

Desambiguações de topônimos